Västerbotten kan avse:

Områden
 Västerbotten – ett landskap i Norrland i Sverige
 Västerbottens län – ett län beläget i norra Norrland
 Västerbotten, Finland – ett område i nordvästra Finland som tillhört det svenska landskapet

Militär
 Västerbottens försvarsområde – ett svenskt försvarsområde åren 1942–2000.
 Västerbottens regemente – ett svenskt infanteriförband åren 1624–2000.
 Västerbottensbrigaden – ett svenskt infanteriförband 1949–1997.
 Västerbottensgruppen – ett svenskt hemvärnsförband sedan 2000.

Övrigt
 Västerbottens-Kuriren – en dagstidning i Sverige
 Västerbottensost – en grynpipig ost som tillverkas i Burträsk
Länsstyrelsen i Västerbottens län – en statlig myndighet med kansli i Umeå
 Region Västerbotten – regionkommun för Västerbottens län

Kartor över områdena